Tsuneoka ist der Familienname folgender Personen:

 Tsuneoka Bunki (1898–1979), japanischer Maler
 Tsuneoka Ichirō (1899–1989), japanischer Politiker